M49 (латиницей) может означать:

 M 49 — эллиптическая галактика в созвездии Девы
 M49 — американский военный телескоп времен Второй Мировой войны

См. также 
 М-49